Drill peut désigner :
 Drill, type de semoir automatique.
 Drill, entraînement extrêmement sévère qui permet de rendre les personnes entraînées aptes à exécuter sans hésitation leur mission.
 Drill, sous-genre musical du hip-hop, lancé à Chicago au début des années 2010.
 Drill, singe catarrhinien cercopithécidé du genre Mandrillus, de nom scientifique Mandrillus leucophaeus.
 Drill, baby, drill, slogan utilisé pendant la campagne électorale américaine de 2008.
 Apache Drill est un framework logiciel open-source qui supporte les applications temps réel distribuées pour l'analyse interactive des jeux de données à grande échelle.
Homonymie